Albert Bouwers, Nederlands opticus
 Annelieke Bouwers, Nederlands actrice en zangeres
 Lenze L. Bouwers, Nederlands dichter en schrijver van kinder- en jeugdboeken
 Orde van de Bouwers van het Polen van het Volk, orde voor Polen en niet-Polen wegens grote verdiensten voor de Poolse wederopbouw